Katabira steht für:

 Kusari-Katabira, eine Rüstung aus Japan

Katabira ist der Familienname folgender Personen:

 Tomoyuki Katabira (* 1993), japanischer Fußballspieler